Tecklenburg bezeichnet:

in/aus Westfalen:
 die Burg Tecklenburg
 die Stadt Tecklenburg
 die Grafschaft Tecklenburg
 den ehemaligen Landkreis Tecklenburg
 die Region Tecklenburger Land
 das Adelsgeschlecht Bentheim-Tecklenburg
 das Adelsgeschlecht Tecklenburg-Schwerin

an der Unterweser:
 einen Ortsteil der Gemeinde Lemwerder im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

 als Familienname:
 Adolf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1804–1874), preußischer Generalleutnant
 Adolph Tecklenburg (1847–1913), preußischer Generalmajor
 Anneliese Kiehne-Tecklenburg (1925–2020), deutsche Autorin
 Engelbert von Tecklenburg († 1301), Dompropst in Münster (1296–1301)
 Jan Harte van Tecklenburg (1853–1937), niederländischer Politiker
 Johannes Tecklenburg (1646–1712), deutscher Jurist, Oberaltensekretär und Senatssyndicus der Hansestadt Hamburg
 Kurt Tecklenburg (1875–1970), Reichsbahn-Direktionspräsident
 Maria von Tecklenburg († 1527), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Martina Voss-Tecklenburg (* 1967), deutsche Fußballspielerin, Fußballtrainerin und Journalistin
 Peter zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1916–1987), deutscher Kaufmann, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe
 Theodor Tecklenburg (1839–1908), hessischer Bergfachmann und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen

Siehe auch:
 Tecklenborg